Dalmatinska nogometna liga - Južna skupina  je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1984./85., četvrtoga ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Zbog promjene sustava natjecanja, ukinuta je tadašnja jedinstvena Dalmatinska liga, kao i međuopćinske lige na području Dalmacije. Dalmatinska liga - Južna skupina skupina je zamijenila dotadašnju Međuopćinsku ligu Dubrovnik-Korčula-Lastovo-Metković. 
Sudjelovalo je 13 klubova, a prvak je bio Jadran iz Kardeljeva (današnje Ploče).

Ljestvica  

 Kardeljevo - tadašnji naziv za Ploče

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci  
 Dalmatinska nogometna liga – Splitska skupina 1984./85.
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1984./85. 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1984./85. 
 Prvenstvo ONS Dubrovnik 1984./85.

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: 80 godina nogometa u Grudi : 1921. Grom - Slaven 2001., Gruda, 2001., , str. 94-96
 

1984-85 Jug
1984-85 Dalmacija - Jug
Dalmacija